

Toponymes 
 Kapa (village du Burkina Faso).
 Velika Kapa (la « grande kapa », 1542 m, montagne des Alpes caravanques, en Slovénie).

Divers 
 Kapa (couvre-chef des Balkans).
 Kapa o Pango (haka de Nouvelle-Zélande).
 Un kapa haka est un groupe de personnes réunies pour pratiquer et présenter des chants et danses des Maori de Nouvelle-Zélande.